Frederick Abbott of Fred Abbott kan verwijzen naar:

 Frederick Abbott (legerofficier) (1805-1892), Engels legerofficier
 Frederick M. Abbott, Amerikaans jurist
 Frederick Abbott (cricketspeler)
 Fred Abbott (honkballer) (1874-1935), Amerikaans honkbalspeler